Jméno a příjmení Ryan Johnson má více nositelů:
 Ryan Johnson (fotbalista, 1984) (* 1984) – jamajský fotbalista
 Ryan Johnson (fotbalista, 1996) (* 1996) – anglický fotbalista
 Ryan Johnson (lední hokejista) (* 1976) – kanadský lední hokejista